Plural de barco, meio de transporte.
 Barcos, freguesia portuguesa do concelho de Tabuaço;
 Barcos (Amadeo de Souza-Cardoso), pintura de Amadeo de Souza-Cardoso;
 Hernán Barcos, futebolista argentino.

Desambiguação